Krausz Imre (1881–1960), 1908-tól Pogány Imre, kommunista politikus, jogász
Krausz Imre (1923–2008) kémikus, a kémiai tudományok kandidátusa